Carlos Souza ist der Name folgender Personen:

* Carlos Alberto Souza dos Santos (* 1960), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Alves de Souza Filho (1901–1990), brasilianischer Diplomat
 Carlos Andrade Souza (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Antonio de Souza Júnior (* 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Henrique dos Santos Souza (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Martins Pereira e Souza (1884–1965), brasilianischer Diplomat